Melchisedec – figura biblica
Melchisedec – genere di ragni della famiglia Oonopidae
Melchisedec I – patriarca di Georgia
Melchisedech – nome proprio di persona italiano maschile
Melchisedech giudeo – personaggio del Decameron
Melchizédec – tipo di bottiglia